Стамат Стаматов може да се отнася за:

 Стамат Стаматов, български офицер, командир на батарея в Първи планински артилерийски полк, емигрантски деец, председател на Дебърското братство;
 Стамат Райков Стаматов (1868 – 1940), български духовник и революционер от Блаца, Василикоско.